Dinàmica reversible, un sistema matemàtic dinàmic, o lleis del moviment físiques, pel qual la dinàmica del temps revertit està ben definida.
 Difusió reversible, un exemple d'un procés estocàstic reversible.
 Reversibilitat temporal, una propietat d'alguns processos estocàstics.
 Càlcul reversible, reversibilitat lògica d'un càlcul: un pas computacional pel qual existeix un invers ben definit.
 Procés reversible, un procés o cicle termodinàmic tal que el canvi net a cada pas en l'entropia combinada del sistema i del seu entorn és zero.
 Reacció reversible, una reacció en química per la qual la posició de l'equilibri químic és molt sensible a les condicions físiques imposades, per la qual cosa la reacció pot anar en qualsevol de les dues direccions.
 Procés reversible en enginyeria o principi de Tesla
 Error reversible
 Indumentària reversible: peces de roba que es poden vestir per les dues cares, girant-les del revés